Amerikai Egyesült Államok
Glencoe (Alabama)
Glencoe (Észak-Karolina)
Glencoe (Florida)
Glencoe (Illinois)
Glencoe (Kalifornia)
Glencoe (Kentucky)
Glencoe (Louisiana)
Glencoe (Maryland)
Glencoe (Minnesota)
Glencoe (Missouri)
Glencoe (Ohio)
Glencoe (Oklahoma)
Glencoe (Oregon)
Glencoe (Új-Mexikó)
Glencoe (Wisconsin)
Glencoe (közösség, Wisconsin)
 Ausztrália
Glencoe (Dél-Ausztrália)
Glencoe (Queensland)
Glencoe (Új-Dél-Wales)
 Dél-afrikai Köztársaság
Glencoe (KwaZulu-Natal)
 Kanada
Glencoe (Ontario)
Glencoe (Új-Brunswick)
Glencoe (Guysborough, Új-Skócia)
Glencoe (Inverness, Új-Skócia)
Glencoe (Pictou, Új-Skócia)
 Új-Zéland
Glencoe (Új-Zéland)

Egyéb
Glencoe-völgy, Skócia